Der Begriff Sammelpunkt steht:
 für einen Bonus in einem Rabattsystem 
 im Brandschutz für einen Ort, an dem sich Betroffene bei Gebäuderäumungen treffen, siehe Sammelplatz (Brandschutz)

Siehe auch:
 Sammelstelle